Tommy Haas era o atual campeão mas perdeu nas semifinais para Roger Federer. Federer conquistou o título, derrotando Mikhail Youzhny na final por 6–7, 6–3, 6–4.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 Roger Federer (Campeão)
 Richard Gasquet (Semifinais)
 Tommy Haas (Semifinais)
 Kei Nishikori (Segunda rodada)

<li> Milos Raonic (Primeira rodada)
<li> Philipp Kohlschreiber (Quartas de final)
<li> Jerzy Janowicz ''(Primeira rodada)
<li> Florian Mayer ''(Quartas de final)

Chave

Finais

Qualificatório
Cabeças de chave

  Jimmy Wang (Qualificado)
  Marco Chiudinelli (Segunda rodada)
  Alex Kuznetsov (Segunda rodada)
  Konstantin Kravchuk ''(Segunda rodada)

<li> Nikola Mektić (Segunda rodada)
<li> Mirza Bašić (Qualificador)
<li> Pierre-Hugues Herbert (Segunda rodada)
<li> Denys Molchanov (Qualificador)

Qualificados

  Jimmy Wang
 ' Jan Hernych

<ol start="3">
 ''' Riccardo Ghedin
  Martin Fischer
</ol>

Lucky losers Mirza Bašić

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S